Izumi – città giapponese della prefettura di Kagoshima
 Izumi – città giapponese della prefettura di Ōsaka
 Izumi – zona all'interno del quartiere speciale Suginami a Tokyo
 Izumi – antica provincia del Giappone
 Izumi Curtis – personaggio del manga e anime Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa
 6089 Izumi – asteroide della fascia principale